Masonville désigne :

 Masonville, une ville située dans l’Arkansas ;
 Masonville, une communauté non incorporée au Colorado ;
 Masonville, une ville située dans l’Iowa ;
 Masonville, une ville située dans le Kentucky ;
 Masonville, une communauté non incorporée au New Jersey ;
 Masonville, une ville située dans l’État de New York.